Monnières (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Monnières (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary